Фитинино — название населённых пунктов в России:

 Фитинино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Фитинино — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.